Bodnár József (1946) villamosmérnök, energetikai szakmérnök
 Bodnár József (1950) kerékpárversenyző, masszőr, terapeuta
 Bodnár József (1960) állatorvos